Roy Campbell  – poeta e scrittore sudafricano
 Roy Campbell  – personaggio della serie Metal Gear